II koncert fortepianowy (KV 39)
 II Koncert fortepianowy (Rachmaninow)
 II Koncert fortepianowy Czajkowskiego

Zobacz też